Příjmení Machů nosí více významných osobností:

 Eva Machů (* 1981) – česká pedagožka
 Ondřej Machů (* 1983) – český doktorand na Katedře matematiky Fakulty stavební ČVUT v Praze
 Radim Machů (* 1973) – český regionální publicista